Навазен има више значења:

 Општина Навазен (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Навазен (Навазен, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику